Massignano, comune italiano in provincia di Ascoli Piceno
Massignano, frazione del comune di Ancona